Манаря́н — армянская фамилия. Известные носители:

 Манарян, Арман Христофорович (1929—2016) — кинорежиссёр и сценарист, заслуженный деятель искусств Армянской ССР (1975).
 Манарян, Ерванд Христофорович (1924—2020) — актёр, сценарист и театральный режиссёр, народный артист Армении (2018).
 Манарян, Христофор Ервандович — актёр.